Stanislav Mikhaïlovitch Tchistov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk, en République socialiste fédérative soviétique de Russie, Union soviétique) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence sa carrière avec l'Avangard Omsk pensionnaire Superliga. Il est repêché par les Mighty Ducks d'Anaheim en 1 ronde,  au total, au repêchage d'entrée dans la LNH 2001. De 2002 à 2007, il a évolué en Amérique du Nord. En 2002, il débute dans la Ligue nationale de hockey avec les Ducks et s'aguérit avec leur club-école des Mighty Ducks de Cincinnati dans la Ligue américaine de hockey. Il a aussi porté les couleurs de Bruins de Boston, des Pirates de Portland, du Salavat Ioulaïev Oufa.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Russie au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue nationale de hockey
2002-2003: Participe au match des jeunes étoiles de la LNH.

Championnat du monde junior
2002: élu dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 1998-1999 || Raiders de Georgetown || OPJHL || 14 || 10 || 7 || 17 || 21 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000|| Avangard Omsk|| Superliga|| 3|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Avangard Omsk|| Superliga|| 24|| 4|| 8|| 12|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Avangard Omsk|| Superliga|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 79|| 12|| 18|| 30|| 54|| 21|| 4|| 2|| 6|| 8
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 56|| 2|| 16|| 18|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Mighty Ducks de Cincinnati|| LAH|| 23|| 5|| 8|| 13|| 45|| 9|| 6|| 2|| 8|| 4
|-
| 2004-2005|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 79|| 15|| 23|| 38|| 141|| 9|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 47|| 11|| 22|| 33|| 95|| 11|| 4|| 4|| 8|| 14
|-
| 2006-2007|| Ducks d'Anaheim || LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Pirates de Portland||  LAH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || Bruins de Boston|| LNH|| 60|| 5|| 8|| 13|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Salavat Ioulaïev Oufa|| Superliga|| 9|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL|| 56|| 11|| 19|| 30|| 93|| 12|| 1|| 4|| 5|| 14
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 47|| 18|| 21|| 39|| 28|| 10|| 3|| 2|| 5|| 6
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 54|| 13|| 16|| 29|| 20|| 20|| 5|| 7|| 12|| 4
|-
|2011-2012|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54|| 13|| 12|| 25|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 51|| 10|| 12|| 22|| 34|| 25|| 2|| 13|| 15|| 12
|-
| 2013-2014|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 54|| 9|| 9|| 18|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Traktor Tcheliabinsk || KHL || 60|| 12|| 21|| 33|| 28|| 6|| 1|| 4|| 5|| 6
|-
|2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 36|| 1|| 9|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 13 || 5 || 3 || 8 || 6 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 30 || 6 || 3 || 9 || 16 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 13 || 2 || 5 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HK Spartak Moscou || KHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Khimik Voskressensk || VHL || 9 || 2 || 5 || 7 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Dinamo Riga || KHL || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Lada Togliatti || VHL || 53 || 11 || 28 || 39 || 16 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0

| 196|| 19|| 42|| 61|| 116|| 21|| 4|| 2|| 6|| 8

Au niveau international 

| 2001 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 4|| 4|| 2|| 6|| +4|| 0||align="left"| Médaille d'or
|- bgcolor=#f0f0f0
| 2001 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 5|| 1|| 6|| +4|| 0||align="left"| Septième place
|-
| 2002 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 4|| 4|| 8|| +2|| 0||align="left"| Médaille d'or

Références 

Naissance en avril 1983
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Bruins de Boston
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du Lada Togliatti